Deusen bezeichnet:
 Deusen, einen Stadtteil von Dortmund

Deusen ist der Familienname folgender Personen:
 Ralph van Deusen (* 1976) niederländischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Deussen